High Resolution bezeichnet
allgemein eine hohe Auflösung
eine hohe Grafikauflösung, siehe Bildauflösung
einen speziellen Grafik-Modus bei Heimcomputern im Gegensatz zu LowRes, insbesondere für den C64, siehe HiRes
ein spezielles Schema, siehe Partielle Differentialgleichung